Українське суспільство — це таке суспільство, яке самовизначається як кровно-духовна спільнота українського походження і будує своє життя за українським стилем.

Включає в себе людей, які народилися в Україні чи (або) мешкають тут протягом тривалого часу, як і тих, які знаходяться поза межами України чи й не були в ній, та зберегли український стиль життя та цінності, властиві українському народові.

До українського суспільства не належать люди, які є українцями за походженням, але зреклися цього і категорично це заперечують чи не приймають. До нього, на противагу, належать люди, які є неукраїнцями, але визнають українську мову, культуру, історію, схвально до них ставляться та бажають брати посильну участь у їх творенні.

Див. також

 Українець
 Діаспора
 Україна
 Хвилі української еміграції
 Суспільство
 Українськість
 Українська мова